Задорожний провулок або Провулок Задорожний () — власна назва провулків у таких населених пунктах:

 Задорожний провулок (Київ)
 Задорожний провулок (Сімферополь)

Провулки